Гарба Лаваль (англ. Garba Lawal, нар. 22 травня 1974, Кадуна, Нігерія) — нігерійський футболіст.
 Гарба — віз.